Mukassei ist der Familienname folgender Personen:

 Jelisaweta Iwanowna Mukassei (1912–2009), russische Spionin mit dem Decknamen Elza
 Michail Isaakowitsch Mukassei (1907–2008), russisch-sowjetischer Spion mit dem Decknamen Zephyr